1.B hrvatska rukometna liga je bila liga drugog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 1992./93. Sastojala se od dvije skupine - Jug i Sjever.

Ljestvice

Jug

Sjever

Izvori 
 Jurica Gizdić: "RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu", Solin, 2006., str. 89-90
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1993/1994, Zagreb, 1994.
 Varaždinske vijesti, br 2521 (17/1993), str. 29, izdano 12. svibnja 1993.

Poveznice 
 1.A HRL 1992./93.
 2. HRL 1992./93.
 Hrvatski kup 1992./93.

1992-93
m-1B